Auraiya (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Auraiya (India), een stad in het Indiase district Auraiya
 Auraiya (Nepal), een plaats in het zuidoosten van Nepal